Львово — деревня в Костровском сельском поселении Истринского района Московской области. Население —  чел. (), зарегистрировано 1 садовое товарищество.

Находится примерно в 22 км на юго-запад от Истры, на правом берегу Малой Истры, высота над уровнем моря 205 м. К югу от Львово начинаются обширные болота, которые уходят в соседний Одинцовский район. Ближайшие населённые пункты расположены в 1—2 км: Юркино, Воскресёнки, Раково, Сорокино, Татищево.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Карта Истринского района Московской области

Населённые пункты городского округа Истра